Сравнение операционных систем по их поддержке протокола IPv6.

 Операционные системы, которые не поддерживают ни DHCPv6, ни ND RDNSS не могут автоматически настроить конфигурацию DNS-серверов в сети, работающей только по IPv6.

Примечания

Ссылки 
 ISOC IPv6 FAQ with OS tips

IPv6
Вычислительная техника